Miejscowości w USA:
 Hartford City – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Blackford
 Hartford City – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mason